Favez steht für:

 Charles Favez (1885–1960), Schweizer Philologe
 Enriqueta Favez († 1856), Schweizer Ärztin
 Favez (Band), Schweizer Band